Mozifilm
 10 dolog, amit utálok benned (10 Things I Hate About You), 1999-ben bemutatott amerikai filmvígjáték Gil Junger rendezésében.

Tévéfilmsorozat
 10 dolog, amit utálok benned (10 Things I Hate About You), 2009-től 2010-ig futott amerikai televíziós filmvígjáték-sorozat Phil Traill, Henry Chan és Gil Junger rendezésében.